Заднесельское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Усть-Кубинского района Вологодской области.
Центр — село Заднее.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на западе с Троицким и Никольским сельскими поселениями,
 на юге с Устьянским и Высоковским сельскими поселениями,
 на востоке с Кубинским и Шапшинским сельскими поселениями Харовского района,
 на севере с Кумзерским сельским поселением Харовского района.

По территории протекают реки Шурбовка, Лапова, Томаш, Угорма, Кихть, Пова, Чёрная Угормица, озёра Дружково, Белавинское. Проходит автодорога Устье — Заднее — Осилково.

История 
1 января 2006 года в составе Усть-Кубинского района были образованы
 Заднесельское сельское поселение с центром Заднее, в которое вошёл Заднесельский сельсовет (ОКАТО 19 248 816), включавший 32 населённых пункта,
 Томашское сельское поселение с центром Королиха, в которое вошёл Томашский сельсовет (ОКАТО 19 248 828), включавший 35 населённых пунктов.

Законом Вологодской области от 9 апреля 2009 года № 1997-ОЗ, Заднесельское и Томашское сельские поселения были преобразованы, путём объединения, в Заднесельское сельское поселение с административным центром в селе Заднее.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3631-ОЗ, Заднесельское, Никольское и Устьянское сельские поселения преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Устьянское с административным центром в селе Устье.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области, а затем зафиксирован с утверждением Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области 1 марта 2010 года.

В состав сельского поселения входят 67 населённых пунктов, в том числе
65 деревень,
2 села.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Усть-Кубинского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году